Visby kan syfta på:

 Visby – huvudorten på Gotland
 Visby stad – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1971
 Visby domkyrkodistrikt –  ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län
 Hansestaden Visby – världsarvet.
 Visby, Danmark – ort på Jylland i Danmark

Religion 
 Visby stift – ett stift inom Svenska kyrkan
 Visby domkyrkoförsamling – en församling, tidigare (Tyska) Sankta Maria församling (medeltiden), Visby församling medeltid–1811 och 1936–1986 och Visby stadsförsamling 1811–1936
 Visby landsförsamling –  en tidigare församling i Visby stift, medeltid–1936 och
 Visby konvent – ett tidigare kloster

Historiska inrättningar 
 Visby fögderi
 Visby landskommun
 Visby valkrets

Sport 
 Visby Ladies Basket Club, basketbollklubb
 Visby AIK, basket-, fotboll- och ishockeyklubb
 Visby IF Gute, idrottsförening
 Visby IBK, innebandyklubb
 Visby/Roma HK, ishockeyklubb

Sjöfart 
 Visbyklass, två olika fartygsklasser
 HMS Visby, två olika fartyg inom svenska flottan
 S/S Visby, passagerarfartyg

Övrigt 
 Visby Airport
 6102 Visby, en asteroid